Le qualificazioni del singolare  dell'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2002 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2002 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Flávio Saretta (ultimo turno)
 Vince Spadea (Qualificato)
 Michael Russell (Qualificato)
 Bob Bryan (Qualificato)

 Alexander Peya (primo turno)
 Christian Vinck (primo turno)
 Petr Dezort (primo turno)
 Francisco Costa (ultimo turno)

Qualificati 

 Robin Söderling
 Vince Spadea

 Michael Russell
 Bob Bryan

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Raiffeisen Grand Prix 2002